Мука́нов — казахская фамилия. Известные носители:
 Муканов, Азамат (род. 1987) — казахстанский дзюдоист, призёр чемпионата мира.
 Муканов, Александр Шарифович (1927—2007) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Муканов, Данияр Жаксенович (род. 1976) — казахстанский футболист.
 Муканов, Димкеш (1946—2007) — казахский учёный, лауреат двух Государственной премии Казахстана.
 Муканов, Маубас (1898—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Муканов, Марат Сабитович (1929—1998) — казахский этнограф, историк.
 Муканов, Нуржан Нурланович (1968—2020) — казахстанский военный деятель, командующий войсками противовоздушной обороны.
 Муканов, Сабит Муканович (1900—1973) — советский писатель.
 Муканов, Шаймерден (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.